ENAC bzw. ENaC steht für:
École nationale de l’aviation civile, eine staatliche französische Hochschule für zivile Luftfahrt
Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, die italienische Zivilluftfahrtbehörde
Epithelialer Natriumkanal, ein membranständiger Ionenkanal
Entidad Nacional de Acreditación, eine spanische Akkreditierungsstelle

Siehe auch:
 Enak

Abkürzung